84. Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 19 - 20 marca 2011 roku w Warszawie na torze Stegny. Mistrzami Polski zostali Luiza Złotkowska oraz Konrad Niedźwiedzki.

Wyniki

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim
2011 w sportach zimowych
Zawody sportowe w Warszawie
2011 w polskim sporcie
2011 w Warszawie